Az olasz nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Mugellóban rendezték május 31-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Miguel Oliveira diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Olasz
motogp